Offener Wein steht für:
 Wein-Schoppen oder Viertele aus einer geöffneten Flasche
 Fasswein